Argia – nome proprio femminile.

Mitologia 

 Argia – personaggio della mitologia greca. Figlia di Adrasto
 Argia – personaggio della mitologia greca. Figlia di Autesione, sposa di Aristodemo e madre di Euristene e Procle.

Altro 

Argia – nome comune sardo della malmignatta (Latrodectus tredecimguttatus), un ragno.
Argia – album dei Diabulus in Musica del 2014
Argia – genere di libellule della famiglia Coenagrionidae